Jean-Baptiste Marcaggi
Méliane Marcaggi